Kupa steht für:

 Kupa, Fluss in Slowenien und Kroatien
 Kupa (Kuta), Nebenfluss der Kuta in Sibirien, Russland
 Kupa (Lėvuo), Fluss in Litauen
 Kupa (Ungarn), Gemeinde in Ungarn
 Kupa, Kampfname von Hermenegildo Lopes, osttimoresischer Politiker und Diplomat

Siehe auch:
 Biskupská kupa, Berg in Polen
 Magyar Kupa, Pokalwettbewerbe in Ungarn